Teoria del cervell en una cubeta (del seu nom en anglès Brain In a Vat), experiment mental proposat pel filòsof Hilary Putnam
 Virus de la immunodeficiència bovina (del seu nom en anglès Bovine Immunodeficiency Virus), retrovirus que afecta els bòvids
 Amplificador de llum (del seu nom en alemany BIldVerstärker), dispositiu que amplifica la llum visible per a visió nocturna
 Biv. també és l'abreviació d'autor d'Antonius de Bivoni-Bernardi, botànic italià